Верхневодяное (), село, Самойловский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320685503. Население по переписи 2001 г. составляет 670 (332/338 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Верхневодяное вплотную примыкает к селу Самойловка с железнодорожной станцией Самойловка. Есть небольшой пруд.

История 
 1825 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Открытое акционерное общество «Им. Газеты Известия».

Культура 
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 86 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района